Absetzer steht für:
 Ein Umschlaggerät zum Absetzen von Schüttgut, siehe Absetzer.
 Junge Hausrinder, die nicht mehr von der Mutterkuh gesäugt werden, siehe Absetzen (Tierzucht).
 Fallschirmspringer nach Ausbildung, der für den ordnungsgemäßen Ablauf des Sprungs an Bord des Luftfahrzeugs sorgt, bei Freifallsprüngen den Luftfahrzeugführer und Luftfahrzeug in die Absprungzone einweist, siehe Absetzer (Fallschirmspringen).